«Сотворение Адама» — российский художественный фильм, снятый в 1993 году. Жанр: мистическая драма

Художественный фильм, режиссёрский дебют в игровом кино Юрия Владимировича Павлова, главного редактора Творческой Мастерской Первого и Экспериментального фильма (Ленфильм). Актёрский дебют Бориса Хвошнянского и Ильи Шакунова.

Премия «Ленфильм-93»; Приз зрительских симпатий на МКФ в Сан-Франциско, США (1994); фильм участвовал в международных кинофестивалях в Москве, Котбусе (Германия), Вероне (Италия), Сиднее (Австралия), Гонконге. Премьерные показы фильма прошли в Лондоне, Нью-Йорке, Тель-Авиве, Лос-Анджелесе. С 1994 и по сей день фильм широко продаётся на видео и DVD в США, Германии, Италии, Австралии.

Сюжет 
Главный герой фильма, молодой учёный Андрей, не в ладах со всем миром, с собственной красавицей-женой и самим собой.
К Андрею в один не самый радостный день его жизни является ангел-хранитель в облике вполне земного человека по имени Филипп. Андрей избегает его, воспринимает всё, что делает Филипп, как глупый и злой розыгрыш.

Но наступает момент, когда терпение и забота Филиппа рождают в Андрее ответное сильное чувство. И тогда  Филипп исчезает навсегда...

В ролях 
 Саулюс Баландис — Андрей
 Ирина Метлицкая — Нина
 Сергей Виноградов — Филипп
 Александр Стриженов — Олег
 Анжелика Неволина — Наташа
 Юрий Овсянко — директор института
 Илья Шакунов — Двойник
 Алексей Палечек
 Борис Репетур
 Борис Хвошнянский —  сотрудник КБ, коллега Андрея

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Владимир Маслов, Виталий Москаленко
 Режиссёр: Юрий Павлов
 Оператор: Сергей Мачильский
 Композитор: Андрей Сигле
 Художник: Михаил Суздалов
 Художник по костюмам: Анжела Сапунова, Юлия Бунакова, Евгений Хохлов, Владимир Бухинник
 Постановщик трюков: Иосиф Кринский
 Монтажёр: Раиса Лисова

Технические данные 
Издание на DVD не выходило

Примечания

Ссылки 
 
  персональный сайт режиссёра фильма «Сотворение Адама»
 сайт РУСКИНО

Фильмы-драмы России
Фильмы России 1993 года